Wünsch steht für:
 Wünsch, ein Ortsteil der Stadt Mücheln (Geiseltal), Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Wünsch ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Wünsch (* 1965), deutscher Dirigent, Pianist und Arrangeur
 Carl Heinrich Wünsch (1779–1855), deutscher Architekt und Baumeister
 Carsten Wünsch (* 1972), deutscher Kommunikationswissenschaftler
 Christian Ernst Wünsch (1744–1828), deutscher Mathematiker und Physiker
 Dagmar Wünsch (* 1954), deutsche Juristin und Richterin
 Daniela Wuensch (* 1960), deutsche Physikerin und Wissenschaftshistorikerin
 Dieter Wünsch (1952–2019), deutscher Fußballspieler
 Edmund Wünsch (1894–nach 1938), deutscher Lautensänger und Komponist
 Erich Wünsch (1923–2013), deutscher Chemiker
 Ernst Wünsch (* 1951), österreichischer Schriftsteller
 Falk Wünsch (* 1997), deutscher Komponist und Musiker
 Georg Wünsch (1887–1964), evangelischer Theologe und Kirchenpolitiker
 Gerold Wünsch (1938–2010), deutscher Chemiker
 Gretel Wünsch-Kästel (* 1935), deutsche Schlagersängerin, siehe Geschwister Hofmann (1950er Jahre)
 Hermann Wünsch (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Horst Wünsch (1934–2016), österreichischer Jurist und Hochschullehrer
 Karl Wünsch (1793–1837), deutscher Jurist
 Katharina Günther-Wünsch (* 1983), deutsche Politikerin (CDU), MdA
 Kurt Wünsch (* 1939), deutscher Schriftsteller 
 Marianne Wünsch (* 1942), deutsche Germanistin
 Richard Wünsch (1869–1915), deutscher klassischer Philologe
 Siegfried Wünsch (* 1950), deutscher Fußballspieler

 Uwe Wünsch (* 1963), deutscher Skilangläufer
 Wolfgang Wünsch (1926–2020), deutscher Musikpädagoge und Komponist
 Wolfgang Wünsch (Organist) (* 1929), deutscher Kirchenmusiker, Domorganist und Domkapellmeister

Siehe auch:
 Wünsch híd